Antoni Łuszczkiewicz
 Marek Łuszczkiewicz
 Michał Łuszczkiewicz
 Władysław Łuszczkiewicz